Cet article présente les épisodes de la première saison de la série Cochon Chèvre Banane Criquet diffusée en partie les épisodes de 1 à 20 le  au  sur Nickelodeon et les épisodes de 21 à 26 le  au  sur Nicktoons.

En France, la première saison est diffusée depuis le  sur Nickelodeon.

Épisodes (Nickelodeon)

1. Cochon Chèvre Banane Criquet tope là !

2. Chocola-pocalypse

3. La Boulette de viande spatiale

4. Les Chroniques de Mimichusetts

5. Farces aux voisins

6. Miss Mimi Miaou Miaou

7. Et si on rétrécissait

8. Le Plus Beau Cafard du monde

9. La Dent de mon grand amour

10. Le Défi de l'humiliation

11. DJ Brouette bourrée de nachos

12. Le Défilé caleçon

13. Bananeland

14. Titre français inconnu

15. Joyeux Chalawunga !

16. Titre français inconnu

17. Titre français inconnu

18. Titre français inconnu

19. Titre français inconnu

20. Titre français inconnu

Épisodes (Nicktoons)

21. Titre français inconnu

22. Titre français inconnu

23. Titre français inconnu

24. Titre français inconnu

25. Titre français inconnu

26. Titre français inconnu 

Cochon Chèvre Banane Criquet1
Chèvre à la télévision
Cochon Chèvre Banane Criquet